Дмитрий Николаевич Петров:
 Петров, Дмитрий Николаевич (1921—1972) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Петров, Дмитрий Николаевич (род. 1959) — петербургский писатель, автор остросюжетных криминальных романов (псевд. А. Мерлин, Иван Апраксин и Петр Малер).